Thermo ( ) ist eine Gemeinde im westgriechischen Ätolien um die gleichnamige Kleinstadt mit (2011) 1716 Einwohnern.

Das Gemeindegebiet von Thermo erstreckt sich am Ostufer des Trichonida-Sees ( Seehöhe) und reicht nach Norden weit in die östlichen Ausläufer des Panetoliko hinein, wo es mit dem Gipfel des Triandafyllia an der Grenze zur Gemeinde Karpenisi in Evrytania seinen höchsten Punkt () erreicht. Der Evinos grenzt es im Osten zur Gemeinde Nafpaktia ab, westlich grenzt Thermo an die Gemeinde Agrinio.

Thermo ist nach dem antiken Ort Thermon benannt, der das Zentrum des Aitolischen Bundes war und dessen Überreste rund einen Kilometer südlich des heutigen liegen. Bis 1915 hieß das Dorf Kefalovryso und war eine eigenständige Landgemeinde (kinotita), als es 1915 in Thermo umbenannt wurde. 1994 wurde diese Gemeinde zur Stadtgemeinde (dimos) hochgestuft und um das Gebiet der östlichen Nachbargemeinde Chrysovitsa erweitert. 1997 schließlich wurde durch Zusammenlegung dieser Gemeinde mit 21 weiteren kleinen Landgemeinden die heutige Kommune gebildet.

Gemeindegliederung 
Die bis 1994 bestehenden 23 Gemeinden haben seit 2011 des Status eines Stadtbezirks (Ez. gr. dimotiki kinotita) – nämlich Thermo – bzw. von Ortsgemeinschaften (topiki kinotita) und wählen je nach Einwohnerzahl einen Rat oder einen einzelnen Vertreter als Lokalvertretung. Die Einwohnerzahlen stammen aus dem Ergebnis der Volkszählung 2011.

 Stadtbezirk Thermo – Δημοτική Κοινότητα Θέρμου – 1.959
 Koulouria – Κουλούρια – 41
 Mandra – Μάνδρα – 78
 Marathos – Μάραθος – 14
 Megas Dendros – Μέγας Δένδρος – 49
 Taxiarchis – Ταξιάρχης – 61
 Thermo – Θέρμο – 1.716
 Ortsgemeinschaft Aetopetra – Τοπική Κοινότητα Αετοπέτρας – 327
 Aetopetra – Αετόπετρα – 244
 Agios Ioannis – Άγιος Ιωάννης – 83
 Ortsgemeinschaft Agia Sofia – Τοπική Κοινότητα Αγίας Σοφίας – 349
 Agia Sofia – Αγία Σοφία – 237
 Mavrovoros – Μαυροβορός – 21
 Pournara – Πουρνάρα – 91
 Ortsgemeinschaft Amvrakia – Τοπική Κοινότητα Αμβρακίας – Αμβρακία – 248
 Ortsgemeinschaft Analipsi – Τοπική Κοινότητα Αναλήψεως – 734
 Analipsi – Ανάληψη – 394
 Flesourias – Φλεσουριάς – 71
 Kaimena Ambelia – Καημένα Αμπέλια – 22
 Koftra – Κόφτρα – 69
 Liareika – Λιαρέικα – 47
 Livadi – Λιβάδι – 18
 Marathoula – Μαραθούλα – 39
 Metochi – Μετόχι – 47
 Paliouria – Παλιουριά – 27
 Ortsgemeinschaft Argyro Pigadi – Τοπική Κοινότητα Αργυρού Πηγαδίου – 244
 Argyro Pigadi – Αργυρό Πηγάδι – 232
 Theotokos – Θεοτόκος – 12
 Ortsgemeinschaft Avarikos  – Τοπική Κοινότητα Αβαρίκου – 236
 Avarikos – Αβαρίκος – 215
 Pini – Πίνη – 21
 Ortsgemeinschaft Chaliki Amvrakias – Τοπική Κοινότητα Χαλικίου Αμβρακίας – 99
 Chaliki – Χαλίκι – 37
 Dafni – Δάφνη – 5
 Ladikou – Λαδικού – 16
 Nerosyrtis – Νεροσύρτης – 41
 Ortsgemeinschaft Chrysovitsa – Τοπική Κοινότητα Χρυσοβίτσας – 116
 Chrysovitsa – Χρυσοβίτσα – 91
 Dokimia – Δοκίμια – 18
 Rongia – Ρόγγια – 7
 Ortsgemeinschaft Diasellaki – Τοπική Κοινότητα Διασελλακίου – Διασελλάκι – 136
 Ortsgemeinschaft Diplatanos – Τοπική Κοινότητα Διπλατάνου – Διπλάτανος – 117
 Ortsgemeinschaft Drymonas – Τοπική Κοινότητα Δρυμώνος – 332
 Agia Triada – Αγία Τριάδα – 15
 Ano Drymonas – Άνω Δρυμώνας – 26
 Drymonas – Δρυμώνας – 228
 Koskinas – Κοσκινάς – 63
 Ortsgemeinschaft Kaloudi – Τοπική Κοινότητα Καλουδίου – 307
 Douneika – Δουναίικα – 64
 Kaloudi – Καλούδι – 71
 Marathias – Μαραθιάς – 172
 Ortsgemeinschaft Kato Chrysovitsa – Τοπική Κοινότητα Κάτω Χρυσοβίτσης – 234
 Diasello – Διάσελλο – 72
 Dosoula – Δοσούλα – 24
 Kato Chrysovitsa – Κάτω Χρυσοβίτσα – 138
 Ortsgemeinschaft Kokkinovrysi – Τοπική Κοινότητα Κοκκινόβρυσης – 185
 Agios Theodoros – Άγιος Θεόδωρος – 65
 Ambelia – Αμπέλια – 76
 Kokkinovrysi – Κοκκινόβρυση – 44
 Ortsgemeinschaft Koniska – Τοπική Κοινότητα Κονίσκης – 326
 Agios Ioannis – Άγιος Ιωάννης – 70
 Koniska – Κονίσκα – 248
 Poulinos – Πούλινος – 8
 Ortsgemeinschaft Lefko – Τοπική Κοινότητα Λευκού – Λευκό – 113
 Ortsgemeinschaft Myrtia – Τοπική Κοινότητα Μυρτέας – 729
 Loutra – Λουτρά – 14
 Myrtia – Μυρτιά – 259
 Paleomylos – Παλαιόμυλος – 287
 Perevos – Πέρεβος – 169
 Ortsgemeinschaft Neochori – Τοπική Κοινότητα Νεροχωρίου – 134
 Melingova – Μελίγκοβα – 67
 Misambella – Μισάμπελλα – 20
 Nerochori – Νεροχώρι – 47
 Ortsgemeinschaft Pamfio – Τοπική Κοινότητα Παμφίου – Πάμφιο – 119
 Ortsgemeinschaft Perkos – Τοπική Κοινότητα Πέρκου – Πέρκος – 90
 Ortsgemeinschaft Petrochori – Τοπική Κοινότητα Πετροχωρίου – 444
 Petrochori – Πετροχώρι – 417
 Proneika – Πριοναίικα – 27
 Ortsgemeinschaft Sitaralona – Τοπική Κοινότητα Σιταραλώνων – Σιταράλωνα – 664

Einzelnachweise 

 
Gemeinde in Westgriechenland